Religió:
 Al llibre del Gènesi, Manassès és el fill del patriarca Josep i cap de la tribu de Manassès.
 Al Segon Llibre dels Reis, Manassès és un rei de Judà, descendent del Rei David.
 També pot referir-se a la tribu de Manassès, una de les dotze tribus d'Israel.
 Onomàstica:
Constantí Manassès, historiador romà d'Orient